Emily est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie 
Emily fut la  du cygne noir 13 ans après la mort de Cynthia, elle entra en contact avec les dhampires, selon un procédé transmis par Cynthia. Elle fut d'ailleurs pâle et tremblante, terrifiée par la malédiction qui venait la frapper sans crier gare. Elle affronta d'ailleurs Strauss dans un duel qui tourna largement à l'avantage de celui-ci et qui se solda par l'échec d'Emily qui perdit la vie.

Pouvoirs 
 Neutralisation de magie
 Maîtrise de l'énergie spirituelle
 Mémoire et atout des précédentes incarnations

Personnage de Vampire Chronicles